{{Infookvir sezona nogometne lige
| natjecanje                = Regionalna nogometna liga - Istarska skupina   RNL - Istra
| sezona                    = 1986./87. 
| slika                     = 
| opis                      = 
| država                    =  Jugoslavija  <small>  SR Hrvatska  
| stupanj lige              = IV. 
| prvaci                    = Medulin 
| promovirani               = 
| degradirani               = 
| broj klubova              = 14 
| kontinentalni kup1        = 
| kvalifikanti kup1         = 
| kontinentalni kup2        = 
| kvalifikanti kup2         = 
| kontinentalni kup3        = 
| kvalifikanti kup3         = 
| kontinentalni kup4        = 
| kvalifikanti kup4         = 
| utakmica                  = 
| golova                    = 
| najbolji strijelac        = 
| najveća domaća pobjeda    = 
| najveća gostujuća pobjeda = 
| najefikasnija utakmica    = 
| pobjednički niz           = 
| niz neporaženosti         = 
| niz poraza                = 
| najveća posjećenost       = 
| najmanja posjećenost      = 
| prosječna posjećenost     =  
| ukupna posjećenost        = 
| prethodna sezona          = 1985./86.
| sljedeća sezona           = 1987./88.
}}Regionalna nogometna liga - Istarska skupina (RNL - Istarska skupina, Istarska regionalna liga; Regionalna nogmetna liga Istre, i sl.) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1986./87.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio klub "Medulin".  
Reorganizacijom ligaškog natjecanja za sezonu 1987./88. RNL - Istarska skupina'' je postala liga petog stupnja natjecanja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Povezani članci  
 Hrvatska liga – Zapad 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 library.foi.hr, "Raški rudar" (glasilo Istarskih ugljenokopa ˝Tupljak˝), ISBN 1334-1731 
 library.foi.hr, "Raški rudar" - glasilo Istarskih ugljenokopa ˝Tupljak˝, god. XL, br. 4, Labin, objavljeno 14. srpnja 1987., str. 10 (Sport; konačna ljestvica), preuzeto 6. kolovoza 2022. 
  

1986-87 
1986-87 Istra 
Istra